Félix Alexander Borja Valencia, mais conhecido como Félix Borja (Esmeraldas, 2 de abril de 1983), é um futebolista equatoriano que atua como atacante. Atualmente, joga pela El Nacional.

Seleção 
Borja integrou a Seleção Equatoriana de Futebol na Copa América de 2001.

Títulos

El Nacional

 Campeonato Equatoriano: 2005 (Clausura) e 2006

Olympiacos

 Campeonato Grego: 2006-07

Artilharias
El Nacional
Copa Libertadores: 2006 (5 gols)

Ligações externas
Ogol

Futebolistas do Equador
Futebolistas do Club Deportivo El Nacional
Futebolistas do Olympiacos FC
Futebolistas do 1. FSV Mainz 05
Futebolistas do Puebla Fútbol Club
Futebolistas do Pachuca Club de Fútbol
Futebolistas da Liga Deportiva Universitaria (Quito)
Futebolistas do Club Deportivo Chivas USA
Futebolistas do Real Garcilaso
Futebolistas do South China Athletic Association
Jogadores da Seleção Equatoriana de Futebol
Jogadores da Copa América de 2001
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2006
Jogadores da Copa América de 2007